Кубок Шпенглера 2001 — 75-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 2001 року. Переможцем стали господарі змагань «Давос».

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Ярослав Глінка («Спарта») 5 (3+2)

Команда усіх зірок
 Воротар: Патрік Дероше (Канада)
 Захисники: Петтері Нуммелін (ТПС) — Майк Гол (Канада)
 Нападники: Ріхард Жемлічка («Спарта») — Йозеф Марга («Давос») — Пітер Шефер (ТПС)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

2001
2001 у хокеї з шайбою
2001 у швейцарському спорті